

События 
 Консулы Гай Цезоний Цейоний Руф Волузиан и Петроний Анниан.
 Константин возвёл в цезари полководца Бассиана. Женитьба Бассиана на сестре Константина Анастасии. Но раскрыт заговор Бассиана против Константина, который был связан с Лицинием. Война между Константином и Лицинием. Две тяжёлые победы Константина: в Паннонии у Цибалиса и во Фракии. Лициний отошёл в Македонию и запросил мира. Константин присоединил к своим владениям Паннонию, Далмацию, Дакию, Македонию и Грецию.
 Поместный Анкирский собор.
 314 (315) — Епископский съезд в Арелате на западе империи. Константин председательствует на нём. Запрещено дезертировать из армии под страхом отлучения.
 314—335 — Папа св. Сильвестр I.
 314—333 — Епископ Иерусалима Макарий I.
 314—324 — Епископ Антиохии Св. Филогоний.
 314—337 — Епископ Византии (Константинополя) Александр.
 Отложение Ван Сюня, правителя Ючжоу.
 Ши Лэ захватил Ючжоу.
 Лю Яо разбит под Чанъанью.
 Хан Илу получил титул Дай-ван.

Скончались 
 Мильтиад (папа римский)
 Меллон Руанский

См. также